Gmina Poświętne ist der Name folgender Landgemeinden in Polen:
 Gmina Poświętne (Powiat Białostocki), Gemeinde im Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien
 Gmina Poświętne (Powiat Opoczyński), Gemeinde im Powiat Opoczyński, Woiwodschaft Łódź
 Gmina Poświętne (Powiat Wołomiński), Gemeinde im Powiat Wołomiński, Woiwodschaft Masowien